

Лебедянка — село, Анжеро-Судженський міський округ, Кемеровська область
 Лебедянка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область

Лебедянка — село, Дубенський район, Рівненська область